Яцек Беднарский (; 12 марта 1939, Краков — 19 октября 2008, Вроцлав) — польский шахматист, международный мастер (1964).

Чемпион Польши (1963). В составе национальной сборной участник 5-и Олимпиад (1964—1972).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши
Похороненные во Вроцлаве